Ботнараш () — молдавская фамилия.

Известные носители 
 Ботнараш, Пётр Петрович (род. 1987) — российский регбист.
 Ботнараш, Сергей Константинович (род. 1964) — советский и молдавский футболист, тренер.